Адджи Кининкин Марк-Исраэл Гехи (; родился 13 июля 2000, Абиджан) — английский футболист, центральный защитник клуба Премьер-лиги «Кристал Пэлас» и сборной Англии.

Клубная карьера 
Марк — воспитанник юношеской академии «Челси». Выступал за клуб с шестилетнего возраста. В сентябре 2017 года подписал свой первый профессиональный контракт.

В 2020 и 2021 году выступал за «Суонси Сити» на правах аренды.

В июле 2021 года перешёл в «Кристал Пэлас». 14 августа 2021 года дебютировал за «Пэлас» в гостевом матче Премьер-лиги против «Челси». 20 ноября 2021 года забил свой первый гол за клуб в гостевом матче против «Бернли».

Карьера в сборной 
16 августа 2015 года дебютировал за сборную Англии до 16 лет.

28 сентября 2016 года дебютировал в составе сборной Англии до 17 лет. В 2017 году в составе сборной принял участие в чемпионате Европы, на котором англичане проиграли в финале испанцам, и в чемпионате мира, на котором англичане одержали победу, одержав реванш над испанцами в финале.

1 сентября 2017 года дебютировал за сборную Англии до 18 лет.

11 октября 2018 года дебютировал за сборную Англии до 19 лет в матче против сборной Португалии до 19 лет, отметившись забитым мячом.

В дальнейшем выступал за сборные Англии до 20 лет и до 21 года.

26 марта 2022 года дебютировал за сборную Англии в товарищеском матче против сборной Швейцарии.

Достижения 
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Победитель чемпионата мира (до 17 лет): 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Кристал Пэлас»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»